Cover steht für:

 allgemein eine Abdeckung
 die Titelseite einer Zeitschrift oder eines Heftes (z. B. Comic, Heftroman etc.)
 den Bucheinband, insbesondere
 hard cover, siehe Deckenband, bzw. 
 soft cover, siehe Broschur
 den Schutzumschlag eines Buches
 ein Schallplattencover
 eine Klappe, siehe CD- und DVD-Verpackungen
 ein Musikstück, das nicht vom Original-Interpreten gespielt wird, siehe Coverversion
 einen Einspringer für Ausfälle bei einer Inszenierung
 Cover (BDSM), eine Schutzperson im Bereich des BDSM
 Cover (Film), ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2007
 den Versuch eines Pinfalls beim Wrestling, siehe Wrestling-Matcharten
 ein Verteidigungsschema im American Football, siehe Cover 0, Cover 1, Cover 2,  Cover 3, Cover 4 und Cover 6

Cover ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Byron Cover (* 1950), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Franklin Cover (1928–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Jack Cover (1920–2009), US-amerikanischer Physiker und Erfinder
 Thomas M. Cover (1938–2012), US-amerikanischer Statistiker

Siehe auch:

 Cover Art